Notos, de Griekse god van de zuidenwind.
Notus (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho.